Ла Јербасанта има више значења:

 Ла Јербасанта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Јербасанта, Херусален (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Јербасанта (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику